Glatzing ist der Name folgender Orte:

 Glatzing (Gemeinde Kopfing), Ortschaft der Gemeinde Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Glatzing (Gemeinde Rüstorf), Ortschaft der Gemeinde Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich